La Voleybol 1. Ligi 2019-2020 si è svolta dall'11 ottobre 2019 al 19 marzo 2020: al torneo hanno partecipato ventotto squadre di club turche e la vittoria finale non è stata assegnata ad alcuna squadra a seguito dell'interruzione del campionato a causa della pandemia di Covid-19.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
Le prime quattro classificate di ciascun girone hanno acceduto alle semifinali dei play-off promozione, venendo nuovamente divise in due gruppi, questa volta da quattro squadre ciascuno, utilizzando il metodo della serpentina e disputando un round-robin, dal quale le prime due classificate di ciascun gruppo hanno avuto accesso alla finale dei play-off promozione, disputando un ulteriore round-robin, dal quale le prime due classificate sarebbero state promosse in Efeler Ligi 2020-21; 
Le ultime due classificate di ciascun girone sono retrocesse in Voleybol 2. Ligi 2020-21.

A seguito del diffondersi in Turchia della pandemia di COVID-19, il campionato è stato sospeso dopo la conclusione delle semifinali dei play-off promozione: l'11 maggio 2020 la TVF ha decretato la chiusura anticipata del campionato, ripescando in Efeler Ligi tutte e quattro le formazioni che avrebbero dovuto dar vita alla finale dei play-off promozione e bloccando le retrocessioni in Voleybol 2. Ligi.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.
L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Al campionato di Voleybol 1. Ligi 2019-20 partecipano 23 squadre di club turche. Tra queste: l' e il  sono retrocesse al termine della Efeler Ligi 2018-19; l', il , il  e il  sono state promosse dalla Voleybol 2. Ligi 2018-19; il , il , il  e il  sono state ripescate. Hanno rinunciato ai propri diritti di partecipazione: il , già rinunciatario al proprio diritto di partecipazione alla Efeler Ligi 2019-20, dando luogo al ripescaggio in massima serie del ; l'; il ; il . Il  si è ritirato un giorno prima dell'inizio del torneo.

Girone A

Girone B

Torneo

Regular season

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa.

Play-off promozione

Semifinali

Gruppo 1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata in finale play-off promozione.

Gruppo 2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata in finale play-off scudetto.

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2019
Pallavolo nel 2020
Voleybol 1. Ligi (maschile)